«50 величайших поп-панк-альбомов» () — список, опубликованный 15 ноября 2017 года журналом Rolling Stone. В него были включены лучшие, по мнению редакторов журнала, поп-панк-альбомы, к каждому из которых были написаны рецензии. В число рецензентов и составителей списка вошли , , , , , , , ,  и .

Бен Уизел, фронтмен американской панк-рок-группы Screeching Weasel, чей альбом  занял в данном рейтинге 39 место, раскритиковал список. Музыкант в качестве главного недостатка отметил присутствие в списке обширного числа групп, которые, по его мнению, не относятся к исполнителям поп-панка. Уизел заявил, что журнал Rolling Stone имеет некорректное представление о том, что такое поп-панк. По его словам, журнал под этим термином подразумевает «всё, что имеет мелодию и громкие гитары», и в таком случае к исполнителям данного направления можно причислить Wings, Billy Squier или Judas Priest. Для портала Dying Scene Бен Уизел составил свой собственный список величайших поп-панк-альбомов, состоявший из 27 релизов. В него вошли только 4 альбома, представленных в списке от Rolling Stone: Dookie от Green Day, Singles Going Steady от Buzzcocks,  от The Rezillos и The Undertones от одноимённой группы.

Статистика 
Данный список включает себя альбомы, выпущенные в период, охватывающий почти всю историю поп-панка: начиная с 1977 года (альбом Rocket to Russia от The Ramones) и заканчивая 2014 годом (релизы групп 5 Seconds of Summer и ). Подавляющее большинство релизов, попавших в список, было выпущено в 1990-е и первой половине 2000-х годов, на это время приходят прорыв поп-панка в мейнстрим и достижение жанром коммерческого успеха.

Список представлен большим числом различных исполнителей — в нём содержатся 46 музыкальных групп. Почти все из них были образованы в США, исключение составляют Sum 41 и Simple Plan из Канады, 5 Seconds of Summer из Австралии, Buzzcocks, Generation X, The Jam и The Damned из Англии, The Undertones и Stiff Little Fingers из Северной Ирландии, а также The Rezillos из Шотландии. Все альбомы, имеющиеся в списке, являются англоязычными. Статистика по десятилетиям и странам представлена в таблицах ниже:

Только три исполнителя попали в него неоднократно: Green Day, blink-182 и Good Charlotte. Интересно, что Билли Джо Армстронг, вокалист Green Day, отзывался негативно о термине «поп-панк» и о жанре в целом. На своей странице в Twitter он даже высказывался о намерении уничтожить его. Однако это не помешало альбому Dookie занять в рейтинге первое место.

В данном списке также присутствуют релизы, входящие в другие списки величайших альбомов от Rolling Stone: Dookie входит в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone, в котором он занял 193 место, а Bleed American от Jimmy Eat World и Riot! от Paramore входят в список 40 величайших эмо-альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone, где они заняли 8 и 28 позиции соответственно.

Список альбомов

См. также 
 40 величайших панк-альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone
 40 величайших эмо-альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone
 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone
 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала New Musical Express

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Списки журнала Rolling Stone
Списки альбомов